Les mots stigmaticus, stigmatica et stigmaticum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin médiéval signifiant « porteur de stigmates ».

En taxonomie, les mots stigmaticus, stigmatica et stigmaticum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales portant des marques rouges. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique